

Aeronautica 
 Pereira X-28 Sea Skimmer – aereo sperimentale statunitense

Informatica 
 X.28 – standard ITU-T

Altro 
 X28 – sigla della Panhard & Levassor 16CV lanciata nel 1914